Písek può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Písek, città capoluogo dell'omonimo distretto, in Boemia Meridionale
Písek, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Písek, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia

Stati Uniti
Pisek, città del Dakota del Nord fondata da emigranti cechi